Arron Miles Asham , né le  à Portage la Prairie dans le Manitoba au Canada, est un joueur de hockey sur glace professionnel de la Ligue nationale de hockey. Il est métis.

Carrière 
Il est le troisième choix des Canadiens de Montréal lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1996, à la  au total. Il est échangé au Islanders de New York contre Mariusz Czerkawski le 22 juin 2002. En 2007-2008, il rejoint les Devils du New Jersey, il n'y reste qu'une saison, préférant signer un contrat avec les Flyers de Philadelphie en juillet 2008. En 2010-2011, il rejoint les Penguins de Pittsburgh.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 || Rebels de Red Deer || LHOu || 62 || 11 || 16 || 27 || 126 || - || - || - || - || -
|-
|1995-1996 || Rebels de Red Deer || LHOu || 70 || 32 || 45 || 77 || 174 || 10 || 6 || 3 || 9 || 20
|-
|1996-1997 || Rebels de Red Deer || LHOu || 67 || 45 || 51 || 96 || 149 || 16 || 12 || 14 || 26 || 36
|-
|1997-1998 || Rebels de Red Deer || LHOu || 67 || 43 || 49 || 92 || 153 || 5 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
|1997-1998 || Canadiens de Fredericton || LAH || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|1998-1999 || Canadiens de Montréal || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999 || Canadiens de Fredericton || LAH || 60 || 16 || 18 || 34 || 118 || 13 || 8 || 6 || 14 || 11
|-
|1999-2000 || Citadelles de Québec || LAH || 13 || 4 || 5 || 9 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|1999-2000 || Canadiens de Montréal || LNH || 33 || 4 || 2 || 6 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Citadelles de Québec || LAH || 15 || 7 || 9 || 16 || 51 || 7 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2000-2001 || Canadiens de Montréal || LNH || 46 || 2 || 3 || 5 || 59 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Citadelles de Québec || LAH || 24 || 9 || 14 || 23 || 35 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Canadiens de Montréal || LNH || 35 || 5 || 4 || 9 || 55 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2002-2003 || Islanders de New York || LNH || 78 || 15 || 19 || 34 || 57 || 5 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
|2003-2004 || Islanders de New York || LNH || 79 || 12 || 12 || 24 || 92 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2004-2005 || HC Viège || LNB || 5 || 2 || 4 || 6 || 6 || 4 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
|2005-2006 || Islanders de New York || LNH || 63 || 9 || 15 || 24 || 103 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Islanders de New York || LNH || 80 || 11 || 12 || 23 || 63 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
|2007-2008 || Devils du New Jersey || LNH || 77 || 6 || 4 || 10 || 84 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
|2008-2009 || Flyers de Philadelphie || LNH || 28 || 2 || 1 || 3 || 65 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Flyers de Philadelphie || LNH || 72 || 10 || 14 || 24 || 126 || 23 || 4 || 3 || 7 || 10 
|-
|2010-2011 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 44 || 5 || 6 || 11 || 46 || 7 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
|2011-2012 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 64 || 5 || 11 || 16 || 76 || 3 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
|2012-2013 || Rangers de New York || LNH || 27|| 2|| 0|| 2|| 50|| 10 || 2 || 0 || 2 || 6 
|-
|2013-2014 || Rangers de New York || LNH ||6 || 0 || 0 || 0 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||25 || 3 || 2 || 5 || 32 || - || - || - || - || -

| 789 || 94 || 114 || 208 ||  || 72 || 11 || 8 || 19 || 56

| 139 || 40 || 49 || 89 || 268 || 24 || 9 || 9 || 18 || 15

| 266 || 131 || 161 || 292 || 602 || 31 || 18 || 19 || 37 || 64

Références 

Naissance en avril 1978
Naissance à Portage la Prairie
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Islanders de New York
Joueur du HC Viège
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Personnalité métisse du Canada